Il singolare del torneo di tennis Acura Classic 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Monica Seles 6-0, 6(3)-7, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Hingis (quarti di finale)
 Lindsay Davenport (secondo turno)
 Venus Williams (campionessa)
 Monica Seles (finale)

 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Anke Huber (primo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Acura Classic 2000